Kita kan syfta på

 Kita – artistnamnet på en hårdrockstrummis från bandet Lordi, se Sampsa Astala

Geografi

Japan
 Kita-ku, Kobe – en stadsdel
 Kita-ku, Saitama – en stadsdel
 Kita-ku, Tokyo – en stadsdelskommun
 Kita-gun, Ehime – ett distrikt

Mali 

 Kita (kretshuvudort), Kayes, 
 Kita Cercle, krets, Kayes, 

Robotskapade Maliförgreningar